Шатильон — французская фамилия. Известные носители:

 Ги IV де Шатильон — граф де Сен-Поль (преемник — Гуго I де Шатильон), сеньор поместий Труаси, Бруани, Монже, Донзи, Монмирай.
 Гуго I де Шатильон — граф де Сен-Поль, граф де Блуа, граф Шатодена, сеньор де Шатильон-сюр-Марн.
 Жан I де Шатильон — граф де Блуа, граф Шатодена, граф де Гиз.
 Жанна де Шатильон — графиня де Блуа, графиня Шатодена, графиня де Гиз, дочь Жана де Шатильона.
 Рено де Шатильон — 7-й лорд Трансиордании, участник Второго Крестового похода, воевал с Салах ад-Дином. Казнён мусульманами летом 1187 года. После его смерти Трансиордания перешла к роду де Торонов.
 Шарль де Шатильон — французский генерал времён Наполеона, убит в 1815 году.
 Юг де Шатильон

См. также 
 Дом де Шатильон
 Шатийон